Les Maléfices de la Thaumaturge est le cinquième album de la série de bande dessinée Trolls de Troy.
 Sortie : août 2001

Synopsis 
Cet album raconte la suite des aventures de Waha et de son père Teträm. Après avoir reconstruit leur village de Phalompe, les trolls seront confrontés à un problème gênant : les humains du village voisin se sont enfuis à cause d'une sorte de sorcière biologiste, Haleg Rouille la Thaumaturge qui est payée par le vénérable Rysta Fuquatou pour lui créer des bêtes puissantes, afin de rendre la vie des gens d'Eckmül plus facile.

Anecdote 
Les frères Igor et Grichka Bogdanoff, producteurs et animateurs de télévision dans le domaine de la vulgarisation scientifique, sont parodiés dans ce volume par des personnages qui font également référence au serviteur Igor (bossu aux yeux louches et exorbités) de Frankenstein junior.

Prix
2002 : Alph-Art jeunesse 9-12 ans au festival d'Angoulême

Album de bande dessinée sorti en 2001
Prix Jeunesse du festival d'Angoulême
Trolls de Troy
2001 en fantasy